American dream – narodowy etos Stanów Zjednoczonych,
 Amerykańskie marzenie – powieść Normana Mailera.